Hassiacosuchus is een geslacht van uitgestorven kleine alligatoriden uit het Vroeg-Eoceen van Duitsland, gevonden in de Groeve Messel. Het werd in 1935 benoemd door Karl Weitzel en de typesoort is Hassiacosuchus haupti. De geslachtsnaam verwijst naar Hessen. De soortaanduiding eert Oskar Haupt. Het holotype is LD 4415, een schedel.

De tweede soort Hassiacosuchus kayi werd in 1941 door Charles Craig Mook voor materiaal uit het Bridgerien (Vroeg-Eoceen) van Wyoming, maar werd in 1967 toegewezen aan Procaimanoidea door Wassersug en Hecht. De soortaanduiding eert Marshall Kay. Hassiacosuchus is wel als identiek aan Allognathosuchus beschouwd; Christopher Brochu heeft aanbevolen om Hassiacosuchus te blijven gebruiken.

Het onderstaande cladogram uit de Cossette & Brochu-studie uit 2020 toont de plaatsing van Hassiacosuchus binnen Alligatoridae:

Uitgestorven reptielen